Schwanden kan avse följande:

 Schwanden bei Brienz – ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Schwanden, Glarus – ort i kantonen Glarus, Schweiz
 Kottweiler-Schwanden – ort och kommun i förbundslandet Rheinland-Pfalz, Tyskland